WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa
 WKD – Wrocławska Kolej Dojazdowa